HCH est un sigle qui peut désigner :
 gamma-hexachlorocyclohexane, un insecticide organochloré commercialisé depuis 1938 ;
 Hockey Club du Havre, un ancien nom du Havre Athletic Club hockey sur glace, un club français de hockey sur glace basé au Havre.

hch est un sigle qui peut désigner :
 huichol, une langue parlée au Mexique, selon le code de langues ISO 639-3 et  IETF.

Code